Entrala kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Entrala (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Entrala (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar